Eufaula (Alabama)
 Eufaula (Oklahoma)

Desambiguações de topônimos